Piero di Tommaso Soderini (1450-1513), homme d'État italien de la République de Florence ;
 Giovan Vettorio Soderini (1526-1596), agronome florentin du .

 '''Soderini, famille patricienne de Venise.

Patronyme italien